

Letteratura 
 Wrecking Ball Press – casa editrice inglese
 The Wrecking Ball – romanzo di Christiana Spens del 2008

Musica 
 Wrecking Ball – brano di Neil Young del 1989, dall'album Freedom
 Wrecking Ball – album di Emmylou Harris del 1995
 Wrecking Ball – album dei Dead Confederate del 2008
 Wrecking Ball – album di Bruce Springsteen del 2012
 Wrecking Ball – singolo di Aubrey O'Day del 2012
 Wrecking Ball – singolo di Miley Cyrus del 2013